Статистика 105. првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 2006/07.
ФК Дебрецин ВСЦ је по трећи пут освојио шампионску титулу Мађарске у фудбалу, а из лиге су испали ФК Печуј и ФК Дунакањар Вац.

Једна од карактеристика овог првенства је била промена великог броја тренера по клубовима, Хонвед је променио тренера одмах после 9 кола, Дебрецен после 2 кола, Фехервар после 9 и после 10 кола, Шопрон после 2, 5 и 15 кола, Татабања је променила 3 тренера, Ђер такође 3, Ђер и Вац по 2 и Ујпешт и ЗТЕ по једног су променили.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Међусобни сусрети

Признања

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница

2006/07.
Сезона 2006/07. у мађарском фудбалу